Josué
Livro de Josué — Livro da Bíblia
Josué Anunciado de Oliveira — futebolista brasileiro, volante do Atlético Mineiro
Josué Filipe Soares Pesqueira — futebolista português, médio do FC Porto

Desambiguações de antropônimos